

Persone 
Daniil Fomin– calciatore russo, centrocampista
Dmitrij Fomin– ex pallavolista e dirigente sportivo russo
Evstignej Ipat'evič Fomin - compositore russo
Mitja Fomin – cantante, danzatore e produttore musicale russo
Nikolaj Maksimovič Fomin– ingegnere sovietico di origini ucraine, uno dei responsabili del disastro di Černobyl'
Oleg Fomin– attore e regista sovietico, dal 1991 russo
Ruslan Fomin– calciatore ucraino, attaccante

Pagine correlate 
 Fomina